A3 är en motorväg i Tyskland som går mellan den nederländska gränsen norr om Ruhrområdet där motorvägen ansluter A12 via Frankfurt till österrikiska gränsen vid Passau, där vägen ansluter A8. Den går på diagonalen från nordväst till sydöst. I söder är standarden på vägen ganska dålig, vägen har endast fyra fält och stora delar av sträckan är i behov av omasfaltering.

Europavägar
A3 är europaväg längs hela sträkan
 Nederländerna - T-Korsning Mönchhof
 T-Korsning Mönchhof - T-Korsning Seligenstädter
 T-Korsning Seligenstädter - T-Korsning Würzburg-West
 T-Korsning Würzburg-West - Motorvägskorsning Biebelried
 Motorvägskorsning Biebelried - Motorvägskorsning Nürnberg
 Motorvägskorsning Nürnberg - Österrike

Motorvägen är en av de viktigare för Europatrafiken.

Historia
Vägen mellan Oberhausen och Wiesbaden byggdes mellan 1936 och 1940. Sträckan mellan den nederländska gränsen byggdes mellan 1939 och 1942 samt mellan åren 1958 och 1965. På 50-talet byggdes vägen mellan Wiesbaden och Würzburg. År 1984 blev vägen klar igenom Bayern och man kunde åka till Österrike.

År 1992 numrerade man om motorvägarna p.g.a. Tysklands enande. Man numrerade om alla vägar, gav nummer åt avfarterna och korsningarna, samt ändrade kontrollstäderna på skyltarna.

Trafikplatser

|}

Se även
Frankfurter Kreuz
Motorväg
Lista över motorvägar i Tyskland
Tysklands motorvägar

Referenser

Noter

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Nordrhein-Westfalen
Vägar i Rheinland-Pfalz
Vägar i Hessen
Vägar i Bayern
Vägar i Baden-Württemberg
Listor över avfartsnummer